Malicorne (Allier)
 Malicorne (Yonne)

ook: 
Malicorne-sur-Sarthe, Sarthe

Verder is Malicorne (band) de naam van een Franse folkgroep